Диа́бло, Дья́бло ():

Игры 
 Diablo — серия ролевых игр, издаваемая компанией Blizzard Entertainment.
 Diablo — компьютерная игра в жанре hack and slash, издана в 1996 году.
 Diablo: Hellfire — дополнение для игры Diablo.
 Diablo II — компьютерная игра, продолжение игры Diablo, издана в 2000 году.
 Diablo II: Lord of Destruction — дополнение к популярной игре Diablo II
 Diablo III — продолжение серии, издана в 2012 году.
 Diablo III: Reaper of Souls — первое дополнение игры жанра Action/RPG — Diablo III.

Музыка 
 Diablo — финская мелодик дэт-метал-группа, создана в 1995 году как Diablo Brothers.
 Diablo Swing Orchestra — шведская группа, играющая в стиле «авангардный метал».
 Diablo II Soundtrack — саундтрек компьютерной игры Diablo II, вышедший в 2000 году.

Топонимы 
 Дьябло — гора в Северной Америке.

Бренды 
  — подразделение Xerox Corporation.

Другое 
 Lamborghini Diablo — спортивный автомобиль, выпускавшийся итальянской компанией «Ламборгини» в 1990—1998 годах.
 Диаблоцератопс (, от  и ) — род динозавров семейства цератопсид.
 Диабло (культура) — доколумбова культура Мезоамерики.
 Диабло Коди (), Брук Бьюзи-Хант (, род. 1978) — американская сценаристка.
 Диаболо — игрушка для жонглирования.

См. также 
 Дьявол (значения)